Giamatti ist der Familienname folgender Personen:

 A. Bartlett Giamatti (1938–1989), US-amerikanischer Universitätspräsident und Sportfunktionär
 Marcus Giamatti (* 1961), US-amerikanischer Schauspieler
 Paul Giamatti (* 1967), US-amerikanischer Schauspieler